Малошу́йка — посёлок городского типа в Онежском районе Архангельской области Российской Федерации. Административный центр Малошуйского городского поселения.

География 

Расположен на реке Малошуйке, в 7 км от побережья Белого моря, в 40 км к юго-западу от Онеги, к востоку от Маленьги. Крупная станция Северной железной дороги на линии Обозерская — Беломорск.

Население

История 
Волость Малая Шуйка Турчасовского стана Каргопольского уезда, принадлежавшая Кожеозерскому монастырю, впервые упоминается в 1638 году. Статус посёлка городского типа Малошуйка получила 20 августа 1943 года. В 1963—1965 годах Малошуйка входила в состав Плесецкого промышленного района.

Экономика 
Малошуйка в первую очередь посёлок железнодорожников. Станция Малошуйка — крупнейшая на железнодорожной магистрали Обозерская — Беломорск. Оборотное локомотивное депо ТД-64 (Северной железной дороги), путевая часть. Леспромхоз (ликвидирован), растворный узел, газохранилище.

Малошуйскому леспромхозу принадлежала узкоколейная железная дорога, уходившая на десятки километров в южном направлении. Разобрана в 2006 году.

Культура 
Дом культуры.

Достопримечательности 
В деревне Абрамовская, расположенной в 2 км от поселка, сохранился ансамбль (тройник) деревянных церквей: Сретенская (1873 г.), Никольская, выстроенная в шатровом стиле (1638 г.), и колокольня 1807 года постройки.

Топографические карты 
 
 Малошуйка на карте Wikimapia

Примечания

Ссылки 
 Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 168 «Переписная книга посадских дворов г. Каргополя, посада Турчасово, деревень и дворов в черных волостях Каргопольского и Турчасовского уезда переписи воеводы Василия Ив. Жукова 1648 г.». Л. 784—784 об. (Волость Малая Шуйка — лл. 801—804).
 
 terrus.ru — база данных России
 Узкоколейная железная дорога в Малошуйке на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Малошуйский музей народного быта

Населённые пункты Онежского района
Посёлки городского типа Архангельской области